Чорні́й — українське прізвище.

Відомі носії 

 Чорній Катерина — українська фехтувальниця, чемпіонка ІІІ літніх Юнацьких Олімпійських ігор.
 Чорній Мстислава (1933) — австралійська маляр-постімпресіоніст.
 Роман Чорній (1905—1940) — український митець — графік, живописець, ілюстратор. Вбитий російськими енкаведистами.
 Чорній Роман Ярославович (1997-2022) — сержант Збройних Сил України, учасник російсько-української війни,  кавалер ордена «За мужність» ІІ ступеня
 Чорній Святослав (1954) — австралійський маляр, скульптор і кіносценограф.
 Чорній Степан (1918—1980) — філолог і театрознавець.
 Чорній Яків (1914—1944) — військовий діяч УПА, хорунжий.

Примітки 

Українські прізвища